Willemse est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1936-), homme politique néerlandais ;
 Ashwin Willemse (1981-), joueur de rugby sud-africain ;
 Bjorn Willemse (1983-), joueur de hockey sur glace néerlandais ;
  (1897-1984), homme politique communiste et résistant néerlandais ;
 Cornelis J.M. Willemse (1888-1962), entomologiste néerlandais ;
 Damian Willemse (1998-), joueur de rugby sud-africain ;
  (1915-1980), artiste néerlandais ;
  (1968-), actrice, scénariste et présentatrice néerlandaise ;
  (1975-), présentatrice de télévision néerlandaise ;
  (1800-1872), homme politique néerlandais ;
  (1962-), joueur de hockey néerlandais ;
 Paul Willemse (1992-), joueur de rugby sud-africain ;
  (1961-), chanteuse et concertiste néerlandaise ;
  (1984-), footballeur néerlandais ;
  (1924-2011), footballeur anglais ;
  (1951-), footballeur néerlandais.

Entreprise 
 Willemse France, entreprise horticole française

Patronyme néerlandais